Le nom Yancey peut désigner :
 William Lowndes Yancey, personnalité sudiste de la Guerre de Sécession
 Jimmy Yancey, un pianiste afro-américain (1894 - 1951).
 Le comté de Yancey, un comté de la Caroline du Nord.
 Yancey, un prénom peu usité.